Гололобовский сельский округ

Московская область 
 Гололобовский сельский округ Зарайского района (1997—2006)
 Гололобовский сельский округ Коломенского района (1994—2002)